Il était une fois est une expression qui, dans la tradition populaire, introduit un conte. Elle apparaît dans le titre de plusieurs œuvres artistiques ou littéraires.

Expression 
 Il était une fois est une expression inventée par Charles Perrault.

Cinéma

Films 
 Il était une fois () est un film danois réalisé par Carl Theodor Dreyer en 1922
 Il était une fois est un film réalisé par Léonce Perret en 1933.
 Il était une fois est un film réalisé par George Cukor en 1941.
 Il était une fois est un film réalisé par Alexander Hall en 1944.
 Il était une fois dans un royaume est un film réalisé par Ivan Ivanov-Vano en 1957
 Il était une fois dans l'Ouest, film italo-américain de Sergio Leone sorti en 1968
 Il était une fois un flic, film français de Georges Lautner sorti en 1971
 Il était une fois la révolution, film italien de Sergio Leone sorti en 1971
 Il était une fois Bruce Lee, film philippin de Bruceploitation sorti en 1973
 Il était une fois dans l'Est, film québécois d'André Brassard produit en 1974
Il était une fois en Amérique, film américain de Sergio Leone sorti en 1984
 Il était une fois en Chine, film hong-kongais de Tsui Hark sorti en 1991
 Il était une fois le Bronx, film américain réalisé par Robert De Niro en 1993
 Il était une fois Jésus, film anglo-russe de Derek Hayes et Stanislav Sokolov, sorti en 2000
 Il était une fois au Mexique… , film américain de Robert Rodríguez sorti en 2003
 Il était une fois dans l'oued, film français de Djamel Bensalah sorti en 2004
 Il était une fois (), film américain de  réalisé par Kevin Lima et sorti le 
 Il était une fois, bande originale de ce film.
 Il était une fois, une fois, film français de Christian Merret-Palmair sorti en 2012
 Il était une fois...à Hollywood (Once Upon a time in Hollywood), film américain de Quentin Tarantino, sorti en 2019
 Il était une fois 2, film américain réalisé par Adam Shankman et sorti en 2022 sur Disney+

Théâtre 

 Il était une fois est une pièce en 3 actes et 6 tableaux de Francis de Croisset en 1932

Événement 
 Il était une fois est, en France, une série de projections de classiques de l'histoire du cinéma.

Télévision 
Il était une fois… est un ensemble de séries télévisées d'animation française d'Albert Barillé :
Il était une fois… l'Homme, 1978
Il était une fois… l'Espace, 1982
Il était une fois… la Vie, 1987
Il était une fois… les Amériques, 1991
Il était une fois… les Découvreurs, 1994
Il était une fois… les Explorateurs, 1996
Il était une fois la Mésopotamie, documentaire de 1998
Il était une fois… notre Terre, 2008
Il était une fois dans le trouble est une sitcom québécoise
Il était une fois Homer et Marge est le  de la  des Simpson
 Il était une « foi » est le  de la  des Simpson
Il était une fois est un épisode de la série télévisée La Quatrième Dimension.
Il était une fois… - production TV5 et RTBF avec Annie Cordy et la chanson Les Enfants de la Terre (1998)
Il était une fois, titre québécois de la série  (2011- ).
 Il était une fois la France, magazine télévisé
 Il était une fois…, série d’animation française, 1995

Humour
Il était une fois... Franck Dubosc est le troisième spectacle de l'humoriste Franck Dubosc, produit en 2008-2010.

Internet 
Il était une fois le cinéma est un site de passionnés de cinéma classique et contemporain.

Jeux de sociétés 
 Il était une fois... est un jeu de cartes sorti en 1993

Musique 
 Il était une fois est un groupe de musique français.
 Il était une fois est un album d'André Rieu sorti en 2007.
 Il était une fois est une chanson de Dan Peeters, extraite de l'album Fragile sorti en 2008.
 Il était une fois... la Vie est la bande originale du dessin animé, composée par Michel Legrand et sortie en 2002.
 Il était une fois... Marie-Rose, tournée de Chantal Goya en 2006-2007.
 Il était une fois... est un album de Black M sorti en 2019.

Livre et bande dessinée 
 Il était une fois en France, série de bande dessinée de Fabien Nury (scénario) et Sylvain Vallée (dessin), parue aux éditions Glénat.
 Il était une fois…, livre et CD de contes, contés par Henri Dès et illustrés par Francesca Carabelli, Séverine Duchesne, Yannick Robert, parus aux Éditions des Braques en 2011.
 Il était une fois la Mésopotamie est une monographie illustrée de Jean Bottéro et Marie-Joseph Stève, parue dans la collection « Découvertes Gallimard ».

Exposition 
 Il était une fois Walt Disney est une exposition organisée par la Réunion des musées nationaux et le Musée des beaux-arts de Montréal

Voir aussi 

 Il était deux fois
 
 
 Elle était une fois..., une autobiographie de la chanteuse Marie France parue en 2003.
 Elle était une fois..., livre de souvenirs de l'actrice et écrivaine Frédérique Hébrard paru en 2017.

Notes et références